Sezon (1902) był 2. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 5 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu. Tytuł obroniła drużyna Budapesti TC. Tytuł króla strzelców zdobył Miltiades Manno, który w barwach Budapesti TC strzelił 10 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1902 w Austro-Węgrzech
1902 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech